Канкабчен има више значења:

 Канкабчен (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Канкабчен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канкабчен (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канкабчен (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Кансакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Алачо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Омун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабчен (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику